Nelson steht für:

 Nelson (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Nelson (Vorname), männlicher Vorname
 Nelson, Künstlername von Peter Nice, britischer Rockmusiker

Admiral Nelson:
 Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson (1758–1805), britischer Admiral
 Admiral Nelson (Schiff), Dreimast-Fregatte
 HMS Lord Nelson, Schiffsname der britischen Marine
 HMS Nelson, Schiffsname der britischen Marine

Weiteres:
 Nelson (Band), US-amerikanische Band
 Nelson (Comicstrip), Comic von Christophe Bertschy
 Nelson (Pferd), Pferd von George Washington
 Nelson (Ringen), Haltegriff beim Ringen
 Nelson Motors, britischer Automobilhersteller
 E. A. Nelson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Farnham & Nelson Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen
 Air Nelson, neuseeländische Fluggesellschaft

Nelson steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Kanada:
 Nelson (British Columbia)

in Neuseeland:
 Nelson (Neuseeland), Unitary Authority
 Nelson (Provinz), Provinz

Orte im Vereinigten Königreich:
 Nelson (Lancashire), Ort in England
 Nelson (Wales), Ort in Wales

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nelson (Alabama)
 Nelson (Arizona)
 Nelson (Colorado)
 Nelson (Georgia)
 Nelson (Illinois)
 Nelson (Kalifornien)
 Nelson (Kentucky)
 Nelson (Michigan)
 Nelson (Minnesota)
 Nelson (Missouri)
 Nelson (Montana)
 Nelson (Nebraska)
 Nelson (Nevada)
 Nelson (New Hampshire)
 Nelson (New York)
 Nelson (North Carolina)
 Nelson (Ohio)
 Nelson (Oklahoma)
 Nelson (Pennsylvania)
 Nelson (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Nelson (Virginia)
 Nelson (Washington)
 Nelson (West Virginia)
 Nelson (Wisconsin), im Buffalo County
 Nelson Corners, New York
 Nelson Heights, Alabama
 Nelson Park, Virginia

in Antarktika:
 Nelson-Kliff, Kliff im Viktorialand
 Nelson-Nunatak, Nunatak im Viktorialand
 Nelson Peak, Berg im Queen Elizabeth Land
 Nelson Rock, Klippenfelsen im Mac-Robertson-Land

Sonstige:
 Nelson Channel, Meerenge im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Südatlantik
 Nelson River, Fluss in Nordamerika

Siehe auch:
 Nelson Airport
 Nelson Island
 Nelson Strait
 Mount Nelson
 Hawk Nelson, kanadische Band
 Nelson-Index, Kennzahl in der Petrochemie
 Nelson-Kliffs
 Nelson Point
 Nelsen
 Nielson
 Nilson